Stenkil Ragnvaldsson (* um 1028; † um 1066) war von ca. 1060 bis zu seinem Tod König von Schweden.

Leben 
Laut einer historischen Saga aus Västergötland kam Stenkil aus dem Ort Levene, der in dieser Landschaft lag.

Die isländische Hervarar-Saga berichtet über Stenkil, dass er ein mächtiger Mann aus einem ehrbaren Geschlecht war. Seine Mutter (oder Stiefmutter) soll Astrid Nilsdotter und sein Vater der Jarl von Västergötland Ragnvald der Alte gewesen sein. Stenkil war anfänglich Jarl in Svíþjóð (Svitjod, Land der Svear) und heiratete eine Tochter von Emund dem Alten, deren Name nicht bekannt ist. Nach dem Tode Emunds wählten ihn die Svear zum schwedischen König, da Emund keinen Sohn hinterlassen hatte. So erhielt zum ersten Mal eine Person, die nicht dem Geschlecht der Ynglinger angehörte, die Königsmacht. Stenkil starb an einer Krankheit zu der Zeit, als der norwegische König Harald III. Hardråde in England fiel.

So ließ sich mit großer Wahrscheinlichkeit das Todesjahr von Stenkil bestimmen, da man weiß, dass Harald III. 1066 in der Schlacht von Stamford Bridge starb.

Bei Adam von Bremen wird Stenkil als Unterstützer der Missionare aus dem Erzbistum Hamburg-Bremen beschrieben. Er vertrieb den orthodoxen Bischof Åsmund und setzte Bischof Adalvard den Älteren († um 1064) und anschließend Adalvard den Jüngeren als Bischöfe in Sigtuna ein, wo sich der erste Bischofssitz im östlichen Schweden entwickelte. Adalvard der Jüngere hat wahrscheinlich den Bau der ersten Steinkirche begonnen. Stenkil soll den Geistlichen, die von Adalbert von Bremen angeführt wurden, beim Aufbau eines Stiftes in Sigtuna geholfen haben.

Von seiner Außenpolitik ist nur bekannt, dass er ein Gegner des norwegischen Königs Harald III. Hardråde war und dessen Gegner Håkon Jarl unterstützte.

Nach dem Tode Stenkils stritten sich zwei Thronfolger, die beide den Namen Erik trugen, um den Königstitel. Einer der beiden war möglicherweise Stenkils Sohn. In den folgenden Kämpfen starben jedoch beide und so wurde ein anderer Sohn Stenkils, Halsten, schwedischer König.

Stammtafel 
Diese Stammtafel zeigt das Geschlecht der Ynglinger und Stenkils Geschlecht an. Aufgeführt sind nur Personen, deren Existenz durch historische Quellen erwiesen ist. Angegeben sind die wahrscheinlichsten Verwandtschaftsbeziehungen. Könige sind gefettet.

Einzelnachweise

Literatur 
 Lars O. Lagerqvist: Sverige och dess regenter under 1000 år. Norrtälje 1976. ISBN 91-0-041538-3.

Weblinks 
 Eintrag zu Stenkil in der Nationalencyklopedin

Familienmitglied des Stenkilgeschlechts
König (Schweden)
Herrscher des Mittelalters
Geboren im 11. Jahrhundert
Gestorben im 11. Jahrhundert
Mann